Anna Jagiellonka (1476–1503) – królewna polska, księżniczka litewska, księżna pomorska, żona księcia pomorskiego Bogusława X
 Anna Jagiellonka (1503–1547) – królowa czeska i węgierska, żona Ferdynanda I Habsburga
 Anna Jagiellonka (1515–1520) – królewna polska, córka Zygmunta I Starego i Barbary Zapolya
 Anna Jagiellonka (1523–1596) – królowa Polski od 1575 i wielka księżna litewska z dynastii Jagiellonów